Войт:
 Войт — высшее должностное лицо в городах Польско-литовской республики, основанных на магдебургском праве.

Фамилия 
 Войт, Владимир Карлович (1814―1900) — русский писатель.
 Войт, Дарья Станиславовна (род. 1994) — российская шахматистка.
 Войт, Джеймс (более известен под фамилией Хейвен; род. 1973) — американский актёр и продюсер.
 Войт, Джеймс Уэсли (более известен под псевдонимом; род. 1940) — американский композитор, исполнитель кантри-музыки и актёр, младший брат Джона Войта.
 Войт, Джон (род. 1938) — американский актёр, отец Анджелины Джоли. Лауреат премий «Оскар» (1979).
 Войт, Елена Сергеевна (1916—1997) — советская спортсменка, мастер спорта по волейболу (1938 г.), баскетболу (1946 г.), лёгкой атлетике (1940 г.), заслуженный мастер спорта.
 Войт, Люк (род. 1991) — американский бейсболист.
 Войт, Мечислав (1928—1991) — польский актёр театра и кино.

Производные фамилии 
 Войтеховский